Avio est un nom propre qui peut désigner :

Entreprise 
 Avio est le nom d'un motoriste italien.

Toponyme 
 Avio est le nom d'une commune de la province autonome de Trente, dans la région du Trentin-Haut-Adige, dans le nord-est de l'Italie.

Notes et références